Syncephalastrum är ett släkte av svampar. Syncephalastrum ingår i familjen Syncephalastraceae, ordningen Mucorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Syncephalastrum

en:Syncephalastrum